Чемпионат СССР 1989 года в 7-й зоне второй лиги проходил в два круга. Лучший клуб — Нефтяник (Фергана) — вышел в финал второй лиги.

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 Результаты на rsssf.com

Чемпионат СССР по футболу 1989